Churcheria és un gènere de rosegador extint de la família dels isquiròmids que visqué durant l'Eocè. Se n'han trobat fòssils a Saskatchewan (Canadà).

Referències 

Isquiròmids
Rosegadors de l'Eocè